

Codici 
 GAB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gabbs (Stati Uniti)
 gab – codice ISO 639-3 della lingua gabri
 GAB – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Gabon

Altro 
Gab o gap – tipo di canzone occitana dell'alto medioevo (1100-1350).
Gab  – social network